Ligusticum tripartitum är en flockblommig växtart som beskrevs av Barthélemy Charles Joseph Dumortier. Ligusticum tripartitum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
tripartitum